Police Club (Bagdad)
 Népal Police Club
 Tokyo Police Club